Павлово може бити:

 Павлово, град у Нижегородској области, Русија
 Павлово (Лењинградска област), насељено место у Лењинградској области, Русија 
 Павлово (Софија), јужни кварт Софије, Бугарска